Alagoasmiersluiper
 Amazonemiersluiper
 Antieke miersluiper
 Aripuanamiersluiper
 Athertonstruiksluiper
 Bahiamiersluiper
 Beccari's struiksluiper
 Behns miersluiper
 Bergmiersluiper
 Bergstruiksluiper
 Bonte maansluiper
 Bonte miersluiper
 Borstbandmiersluiper
 Braamsluiper
 Bruinbuikmiersluiper
 Bruine grassluiper
 Bruine struiksluiper
 Bruinkopstruiksluiper
 Bruinrugmiersluiper
 Caatingamiersluiper
 Carrikers miersluiper
 Cherries miersluiper
 Diadeemmaansluiper
 Dorothy's grassluiper
 Dugands miersluiper
 Dunsnavelmiersluiper
 Dwergmiersluiper
 Effen miersluiper
 Eyremeergrassluiper
 Geelborstmiersluiper
 Geelkeelmiersluiper
 Geelkeelstruiksluiper
 Geelstuitmiersluiper
 Gevlekte struiksluiper
 Grijsborstmiersluiper
 Grijsbuikmiersluiper
 Grijsbuikmuggensluiper
 Grijsgroene struiksluiper
 Grijskeelmiersluiper
 Grijsvleugelmiersluiper
 Grijswangmiersluiper
 Griscoms miersluiper
 Grote struiksluiper
 Guyanamiersluiper
 Harlekijngrassluiper
 Hellmayrs muggensluiper
 Heuvelmiersluiper
 Humes braamsluiper
 Iherings miersluiper
 Kalkadoongrassluiper
 Klages' miersluiper
 Kortstaartgrassluiper
 Langsnavelmiersluiper
 Langstaartmiersluiper
 Langvleugelmiersluiper
 Leigrijze miersluiper
 Mallee-emoesluiper
 Malleeheidesluiper
 Marañónmaansluiper
 Marmerkeelmiersluiper
 Nachtegaalstruiksluiper
 Nandoesluiper
 Negromiersluiper
 Noordelijke roodvleugelmiersluiper
 Noordelijke witbandmiersluiper
 Olijfkruinmaansluiper
 Oostelijke grassluiper
 Oostelijke witbrauwstruiksluiper
 Oranjebuikmiersluiper
 Pacifische miersluiper
 Papoeastruiksluiper
 Parelhalsmiersluiper
 Pelzelns miersluiper
 Pieperstruiksluiper
 Restingamiersluiper
 Riodejaneiromiersluiper
 Rio-madeiramiersluiper
 Riosunomiersluiper
 Roestrugmiersluiper
 Roodbuikmiersluiper
 Roodkapemoesluiper
 Roodkeelstruiksluiper
 Roodooremoesluiper
 Roodrugmiersluiper
 Roodschoudermiersluiper
 Roodstaartmiersluiper
 Roombuikmiersluiper
 Roraimamiersluiper
 Rosse struiksluiper
 Rotsstruiksluiper
 Salvadori's miersluiper
 Sclaters miersluiper
 Sepikstruiksluiper
 Sincorámiersluiper
 Spikkelvleugelmiersluiper
 Streepkapmiersluiper
 Tasmaanse bruine struiksluiper
 Tasmaanse struiksluiper
 Todds miersluiper
 Vieillots muggensluiper
 Vlekrugmiersluiper
 Vlekstaartmiersluiper
 Vogelkopstruiksluiper
 Voorspelde miersluiper
 Vuurstuitheidesluiper
 Westelijke grassluiper
 Westelijke struiksluiper
 Westelijke witbrauwstruiksluiper
 Witbekstruiksluiper
 Witflankmiersluiper
 Witkeelgrassluiper
 Witoogmiersluiper
 Witstaartmiersluiper
 Woestijnbraamsluiper
 Zilverflankmiersluiper
 Zuidelijke roodvleugelmiersluiper
 Zuidelijke witbandmiersluiper
 Zwartborstmuggensluiper
 Zwartbuikmiersluiper
 Zwarte grassluiper
 Zwartkeelmiersluiper
 Zwartkeelstruiksluiper
 Zwartkopmiersluiper
 Zwartrosse struiksluiper
 Zwartwitte grassluiper